onderwijs
 Hogereburgerschool (hbs), een Nederlands schooltype dat bestond tot in 1968
 Harvard Business School, een faculteit van het Amerikaanse Harvard

muziek
 Holland Baroque, voorheen Holland Baroque Society geheten, een Nederlands barokensemble

sport
 HBS-Craeyenhout, een Nederlandse sportvereniging voor voetbal, cricket en hockey uit Den Haag
 MHC HBS, een Nederlandse hockeyclub uit Bloemendaal